Samochód pancerny wz. 34
 Samochód półgąsienicowy wz. 34